Sachalin – wyspa rosyjska na Oceanie Spokojnym

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 28

Miejscowości na Białorusi 

 Sachalin – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.